Termin IE ima više značenja.

 Internet eksplorer
 Irska, oznaka države